Unterhof ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte:
 Leininger Unterhof, barockes Schlossgebäude in der Stadt Grünstadt, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Unterhof (Dielheim), Weiler im Ortsteil Horrenberg der Gemeinde Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Unterhof (Großbardorf), Einöde der Gemeinde Großbardorf, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Unterhof (Hausen bei Würzburg), Einöde der Gemeinde Hausen bei Würzburg, Landkreis Würzburg, Bayern
 Unterhof (Künzelsau), Weiler im Stadtteil Gaisbach von Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Unterhof (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Anwesen:
 Burg Unterhof, ehemaliger Dienstadelssitz in Diessenhofen, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau
 Unterhof Gilsa, Gut mit Herrenhaus in Gilsa, Gemeinde Neuental, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Unterhof, ehemaliger Adelsansitz und Vorgänger des Schloss Schwarzenbach (an der Saale) in Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern